Molekulska formula -{C8H8O}- se može odnositi na:

 4-Metilbenzaldehid
 4-Vinilfenol
 Acetofenon
 Fenilacetaldehid
 Ftalan
 Stiren oksid